Elm Court bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Elm Court (Massachusetts), NRHP-Nr. 85003184
 Elm Court (Pennsylvania), NRHP-Nr. 79002176
 Elms Court (Mississippi), NRHP-Nr. 77000780